Cheiftain kan syfta på:

 Chieftain (stridsvagn), brittisk stridsvagn 1966–1995
 Piper Cheiftain – ett tvåmotorigt propellerflygplan, se Piper PA-31
 The Chieftains – en irländsk folkmusikgrupp grundad 1962
 The Chieftain – en komisk opera från 1894 av Arthur Sullivan och F. C. Burnand